Hà Tây (provincie)
 Hà Tây (Gia Lai)